Брахман:

 Брахман — понятие в индийской идеалистической философии.
 Брахман (или брамин) — член высшей социальной группы индуистского общества.
 Брахман — порода коров Зебу, которую вывели в США.

Фамилия 
 Брахман, Евгений Семёнович (род. 1981) — российский пианист, лауреат международных конкурсов.

См. также 
 Брахманы — священные писания индуизма, представляющие собой комментарии к Ведам, объясняющие ведийские ритуалы.
 Брахманн, Луиза (1777—1822) — немецкая писательница.